Az enigma jelentései:
 Enigma, 'rejtély' görög szóval
 Enigma, zenei projekt
 Enigma, irodalomelméleti fogalom
 Enigma, a második világháborúban és előtte használt titkosítóberendezés
 Enigma, Jeannot Szwarc filmje 1983-ból
 Enigma, Michael Apted filmje 2001-ből
 Enigma, Szakaki Kendzsi mangája
 Enigma, webböngésző program
 Enigma, amerikai település Georgia államban
 Enigma, amerikai település Tennessee államban